Ochando es una localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva en la provincia de Segovia, en el territorio de la Campiña Segoviana, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Está a una distancia de 33 km de Segovia, la capital provincial. 

Hasta 1965, cuando se agregó al municipio de Santa María la Real de Nieva, estaba constituido como municipio independiente, con la pedanía de Pascuales.

En el pueblo se encuentra la ermita de San Pelayo, con una escultura de San Pelayo a la que se tiene una gran devoción.

Demografía

Fiestas 
 San Clemente: se festeja el último sábado de noviembre, 23 de noviembre
 San Pelayo: se festeja el primer sábado de junio, 26 de junio

Véase también 
 Anexo:Municipios de la provincia de Segovia.

Referencias

Enlaces externos 

https://web.archive.org/web/20160603112216/http://www.segoviayprovincia.com/Pueblos.asp?P=263

https://web.archive.org/web/20050315155548/http://www.santamariadenieva.com/pueb_varios.html

Localidades de la provincia de Segovia
Pedanías de la provincia de Segovia
Municipios desaparecidos de la provincia de Segovia
Municipios desaparecidos entre 1960 y 1970